Макко́лл () — фамилия. Известные носители:

 Макколл, Давина (род. 1967) — английская актриса, певица, журналистка, телеведущая и певица.
 Макколл, Иан (род. 1984) — американский боец ММА.
 Макколл, Кевин (род. 1985) — американский певец, автор песен, продюсер и рэпер.
 Макколл, Оливер (род. 1965) — американский боксёр-профессионал.
 Макколл, Роберт (художник) (1919—2010) — американский художник.
 Макколл, Роберт Смит (1876—1958) — шотландский футболист.
 Макколл, Стюарт (род. 1964) — шотландский футболист, центральный полузащитник.
 Макколл, Том — американский политик, губернатор штата Орегон в 1967—1975 годах.
 Макколл, Шэлейн (род. 1972) — американская актриса.
 Макколл, Эрика (род. 1995) — американская баскетболистка.
 Макколл, Юэн (1915—1989) — британский фолк-певец, композитор, деятель социалистического движения.
 Макколл Смит, Александр (род. 1948) — писатель шотландского происхождения.

См. также 
 Макколла

Примечания